Социал-демократическая партия — партия, выступающая за социал-демократию:
 Социал-демократическая партия (Албания, 1944—1946) — бывшая оппозиционная группа в Албании середины 1940-х.
 Социал-демократическая партия Албании — политическая партия в Албании с 1991.
 Социал-демократическая партия (Великобритания) — бывшая политическая партия в Великобритании (1981—1988).
 Социал-демократическая партия Германии.
 Социал-демократическая партия (Нигер) — политическая партия в Нигере.
 Социал-демократическая партия (Португалия) — политическая партия в Португалии.
 Социал-демократическая партия (Приднестровье) — социал-демократическая партия в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
 Социал-демократическая партия (Румыния) — левоцентристская политическая партия в Румынии.
 Социал-демократическая партия Финляндии — является одной из крупнейших партий Финляндии.
 Социал-демократическая партия Швеции — шведская политическая партия.
 Социал-демократическая партия Эстонии — эстонская социал-демократическая партия.
 Социал-демократическая партия (Япония) — социал-демократическая партия в Японии.

В странах СНГ 
 
 Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) — политическая партия Российской империи в 1898—1923 гг;
 Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) (РСДРП(б)) — политическая партия Российской империи в 1903—1918 гг, под председательством В. И. Ленина;
 Социал-демократическая партия России (СДПР) — Зарегистрирована в 2012 году. Председатель правления партии Рамазанов Сираждин. Ликвидирована в 2019 году;
 Российская объединённая социал-демократическая партия (РОСДП) — политическая партия в 2000—2001 гг, под председательством М. С. Горбачёва;
 «Социал демократы России» (СДР) — оргкомитет партии, существовавший в 2013 году под председательством Г. В. Гудкова → вошедший в состав партии Альянс зелёных и социал-демократов;

 Социал-демократическая партия Украины (объединённая) (СДПУ(о)) — политическая партия образованная в 1990 году, под председательством Юрия Загородний;
 Украинская социал-демократическая партия (УСДП) — многозначительный термин;
 
 Белорусская социал-демократическая партия (Громада) — политическая партия образованная в 2005 году, под председательством Ирины Зеноновны Вештард
 Партия Белорусская социал-демократическая Громада — в 1991—1996 гг, возрождённая в 1998 году, под председательством С. С. Шушкевича;
 Белорусская социал-демократическая партия (Народная громада) — незарегистрированная партия образованная в 1996 году
 Социал-демократическая партия Народного согласия СДПНС — политическая партия образованная в 1997 году
 
 Общенациональная социал-демократическая партия «Азат» — политическая партия образованная в 1997 году

См. также 
 Социалистический интернационал (СОЦИНТЕРН) — международное объединение